Джулия Терзийска е българска тенисистка. Родена е в София. Състезателка за  Фед Къп. Любимата ѝ настилка е твърда.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (1)

Загубени финали на сингъл (1)

Загубени финали на двойки(1)

Източници

Външни препратки 

  Профил в ITF Juniors
 
 

Български тенисистки